Гясуля () — албанская фамилия. Известные носители:
 Гясуля, Клаус (род. 1989) — албано-немецкий футболист.
 Гясуля, Юрген (род. 1985) — албано-немецкий футболист.